29 шахова Олімпіада проходила з 16 листопада по 4 грудня 1990 року в Югославії, у місті Новий Сад. 

У змаганнях взяли участь 108 команд (Югославія була представлена трьома командами). У турнірі взяло участь 636 шахісти, серед яких 103 гросмейстери та 121 міжнародний майстер.

Було зіграно 3020 партій (Результати 21-ї гри були скасовані) за швейцарською системою в 14 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухгольца → 3. Кількістю командних очок (КО).

Контроль часу: 40 ходів за 2 години, потім 1 година на наступні 20 ходів.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1990 у шахах
Спортивні змагання в Югославії
Спорт у Новому Саді
Листопад 1990
Грудень 1990